Неве́ров (Неве́рова) () — русская фамилия и топоним.

Фамилия 
 
 Неверов, Анатолий Глебович (род. 1938) — советский и российский скульптор-монументалист.
 Неверов, Валерий Константинович (род. 1962) — украинский шахматист.
 Неверов, Василий Иванович (1930—2003) — первый ректор Алтайского государственного университета.
 Неверов, Владимир Лаврентьевич (род. 1945) — советский и российский военный деятель, Герой Советского Союза.
 Неверов, Геннадий Васильевич (1938—1999) — советский и российский государственный деятель.
 Неверов, Герман Иванович (1935—1983) — советский футболист, нападающий.
 Неверов, Игорь Михайлович (1926—1995) — писатель, поэт, сценарист, редактор Одесской киностудии.
 Неверов, Игорь Святославович (род. 1956) — российский дипломат.
 Неверов, Константин Павлович (1894—1977) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Неверов, Олег Яковлевич (1834—2014) — советский и российский историк, старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа.
 Неверов, Святослав Витальевич (1924—1991) — советский российский лингвист, переводчик, японист, профессор.

 Неверов, Степан Иванович — губернатор Харьковской губернии в 1800 году.
 Неверов, Януарий Михайлович (1810—1893) — российский педагог и писатель, мемуарист.

Топоним 
 Неверов — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.
 Неверов Бор — посёлок в Череповецком районе Вологодской области.

См. также 
 Неверово